Примера дивисьон: Мексика 1970 ()  — 28-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Второй этап

Чемпионская группа

Утешительная группа

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1970
Мексика
Спорт в Мексике в 1970 году